Broadstone – miejscowość w hrabstwie Dorset (Anglia)
 Broadstone – miejscowość w hrabstwie Kent (Anglia)
 Broadstone – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)